Марко Квашина (; родился 20 декабря 1996 года) — австрийский футболист хорватского происхождения, нападающий клуба «Гёзтепе».

Клубная карьера 

Квашина - воспитанник клуба венской «Аустрии». 22 ноября 2014 года в матче против «Адмиры» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 13 декабря в поединке против «Грёдига» Марко забил свой первый гол за «Аустрию».

В июле 2017 года Марко перешёл в нидерландский «Твенте», подписав с клубом контракт на четыре года. 13 августа в матче против «Фейеноорда» он дебютировал в Эредивизи.

Летом 2018 года Квашина вернулся в Австрию, став игроком «Маттерсбурга». 28 июля в матче против «Альтаха» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Марко забил свой первый гол за «Маттерсбург». Летом 2020 года Квашина перешёл в бельгийский «Остенде». 10 августа в матче против «Беерсхот» он дебютировал в Жюпиле лиге. 12 января 2021 года в поединке против «Эйпена» Марко забил свой первый гол за «Остенде». В начале 2022 года Квашина на правах аренды перешёл в швейцарский «Люцерн». 20 февраля в матче против «Серветта» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. В этом же поединке Марко забил свой первый гол за «Люцерн».

Летом 2022 года Квашина перешёл в турецкий «Гёзтепе». 18 сентября в матче против «Алтынорду» он дебютировал в Первой лиге Турции. 29 октября в поединке против «Денизлиспор» Марко забил свой первый гол за «Гёзтепе».

Международная карьера 
В 2015 году Квашина в составе юношеской сборной Австрии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины, Греции, Франции. В поединке против украинцев Марко сделал «дубль».

В 2019 году в составе молодёжной сборной Австрии Квашина принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матче против команды Дании.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Маттерсбург»
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК «Люцерн»